Провальные — топоним (тип: лимноним) в России.

Чукотский автономный округ 
 Провальные — озёра, левобережье р. Голубичная, координаты 67°30' с. ш. 175°35' в. д., код ГКГН 785589.
 Провальные — озёра, правобережье р. Вачелеваам, координаты 66°55' с. ш. 176°28' в. д., код ГКГН 557477.

См. также 
 Провальная
 Провальное
 Провальный